Nole steht für:
 Nole, italienische Gemeinde

Nole bzw. Nolè ist der Familienname folgender Personen:
 Francescantonio Nolè (1948–2022), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Erzbischof
 Jacob Colijn de Nole († 1601), flämischer Bildhauer

Siehe auch:
 Nolle
 NOL
 Nollen